Зими́тицы — посёлок в Бегуницком сельском поселении Волосовского района Ленинградской области, бывший административный центр Зимитицкого сельского поселения.

История 
Посёлок основан в 1884 году, когда в эти места прибыла большая группа эстонских переселенцев.

По статистике 1885 года в Зимитицах проживало 28 человек. Эстонцы происходили из волости Колга прихода Куусалу Ревельского уезда Эстляндской губернии.

Переселенцы купили у местного помещика генерал-майора фон Блока 3 тысячи десятин земли за 50 тысяч рублей, и основали на купленной земле два посёлка — Зимитицы и Голятицы. Таким образом, помимо старинной деревни Зимитицы (впервые упоминаемой в 1500 году), появился и одноимённый посёлок (то же имело место и в Голятицах). Лишь небольшая часть эстонцев поселилась в деревне Зимитицы, и последняя вплоть до советского времени оставалась финской по национальному составу. Таким образом, сформировалась одна из наиболее крупных в Петербургской губернии эстонских колоний.

По данным Ю. Меомуттеля, к концу XIX века в колонии (то есть не только в Зимитицах, но и в Голятицах) насчитывалось 74 семьи эстонских поселенцев.

В 1904 году в колонии проживали 420 эстонцев.

К 1918 году, по сведениям А. Ниголя, семей было 80, в них проживало 660 эстонцев.

С 1917 по 1923 год посёлок Зимитицы входил в состав Княжевско-Ильешской волости Кингисеппского уезда.

С 1923 года, в составе Врудской волости.

С 1924 года, в составе Корчанского сельсовета.

С 1925 года, в составе Зимитицкого сельсовета.

По данным переписи 1926 года в Зимитицах было 154 двора с населением 572 человека, в том числе эстонцев — 151 двор, 561 человек, русских — 2 двора, 8 человек, финнов — 1 двор, 3 человек. Наличие столь многочисленного эстонского населения стало предпосылкой придания в 1926 году Зимитицкому сельсовету статуса национального эстонского (в нём числилось 697 эстонцев и 103 русских).

С 1927 года, в составе Молосковицкого района.

С 1931 года, в составе Волосовского района.

Центром сельсовета была деревня Зимитицы. По данным 1933 года, в состав Зимитицкого эстонского национального сельсовета входили 4 населённых пункта: деревня Голятицы, деревня Зимитицы, выселок Зимитицы и колхоз Новый Путь, общей численностью населения 846 человек.

По данным 1936 года, в состав Зимитицкого эстонского национального сельсовета с центром в деревне Зимитицы, входили 2 населённых пункта, 166 хозяйств и 3 колхоза.

Национальный сельсовет просуществовал до 1939 года, когда он был упразднён наряду с прочими аналогичными административно-территориальными единицами Ленинградской области (решение Леноблисполкома от 14 апреля 1939 года). С 1939 года, в составе Ильешского сельсовета. К этому времени население посёлка также ощутимо сократилось — по данным переписи 1939 года в посёлке проживало лишь 414 человек.

C 1 августа 1941 года по 31 декабря 1943 года посёлок находился в оккупации.

С 1954 года, в составе Чирковицкого сельсовета.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

С 1965 года, вновь в составе Волосовского района. В 1965 году население посёлка Зимитицы составляло 295 человек.

По данным 1966 и 1973 годов посёлок Зимитицы также находился в составе Чирковицкого сельсовета.

По данным 1990 года в посёлке Зимитицы проживали 1256 человек. Посёлок являлся административным центром Чирковицкого сельсовета в который входили 11 населённых пунктов: деревни Буяницы, Голятицы, Зимитицы, Ильеши, Корчаны, Смедово, Черенковицы, Чирковицы и сам посёлок Зимитицы, общей численностью населения 1525 человек.

В 1997 году в посёлке проживали 1400 человек, в 2002 году — 1401 человек (русские — 90 %), посёлок являлся административным центром Чирковицкой волости. 

В 2007 году в посёлке проживали 1446 человек, в 2010 году — 1346 человек, посёлок являлся административным центром Зимитицкого сельсовета.

7 мая 2019 года посёлок вошёл в состав Бегуницкого сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в северо-западной части района на автодороге  () (Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией) «Нарва».

Расстояние до районного центра — 40 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Волосово — 32 км.

Демография 

Из уроженцев и жителей эстонского поселения Зимитицы в Кингисеппском районе Ленинградской области, в годы Большого террора были расстреляны 45 мужчин и 8 женщин.

Посёлок значительно пострадал в период Великой Отечественной войны, его население даже к 1952 году составляло всего 102 человека.

Таким образом, стремительный рост населения посёлка начинается на рубеже 1960-х и 1970-х годов. В этот период Зимитицы приобрели статус «центрального» поселения (центр сельсовета, центральная усадьба совхоза), что в условиях политики властей по ликвидации «неперспективных деревень» вызвало массовый приток в него населения из «неперспективной» сельской периферии. В свою очередь, сам посёлок в этот период приобретает черты «полугородского» населённого пункта, типичные для центров низовых административных единиц сельских районов.

Инфраструктура 
В Зимитицах имеются, как многоэтажные дома, так и частный сектор.

Предприятия и организации 
 ЗАО «Труд» (сельскохозяйственное производство)
 Администрация муниципального образования «Зимитицкое сельское поселение»
 Зимитицкая врачебная амбулатория
 ПАО «Сбербанк России», доп. офис № 9055/0831
 Отделение «Почты России», индекс — 188425
 Дом культуры пос. Зимитицы
 ГДОУ «Детский сад № 13 пос. Зимитицы»
 ГУ «Колония-поселение № 1 ГУИН Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области»

Транспорт 

Осуществляется автобусное сообщение по пригородным маршрутам:

К югу от посёлка находится платформа Овинцево железной дороги Мга — Ивангород, по которой осуществляется пригородное сообщение.

Улицы 
Дизельная.

См. также 

 Зимитицы (деревня)

Примечания 

Населённые пункты Волосовского района
Эстонские поселения вне Эстонии